Дворецька — українське прізвище, жіноча форма прізвища Дворецький.
 Дворецька — пасажирська зупинна залізнична платформа Рівненської дирекції Львівської залізниці.

Див. також 
 Дворецький (значення)